Тениски турнир за мешовите парове на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону је одржан на теренима Свеенглеског клуба за тенис на трави и крокет у Вимблдону, у Лондону, од 1. до 5. августа 2012, што је први пут од кад је тенис поново уврштен у програм Олимпијских игара да се игра на трави. Учествовало је 32 играча из 13 држава. Организатори турнира били су Међународни олимпијски комитет (МОК) и Међународна тениска федерација (ИТФ).

Сви мечеви су играни на два добијена сета. Тај-брејк је коришћен за прва два сета сваког меча. Ако су оба тима освојила по један сет, играо се „супер тај-брејк“ (до десет освојених поена, уз два поена предности).

Ово је био први пут од 1924. да је у редовни програм Олимпијских игара уврштено и такмичење мешовитих парова. Златну медаљу су тада освојили Ричард Вилијамс и Хејзел Вајтмен.

Макс Мирни и Викторија Азаренка из Украјине освојили су злато пошто су у финалу савладали британски пар Енди Мари / Лора Робсон резултатом 2:6, 6:3, [10:8]. док је у мечу за бронзану медаљу амерички пар Мајк Брајан / Лиса Рејмонд био бољи од Кристофера Каса и Сабине Лисицки из Немачке.

Распоред

Носиоци 

<ol start="1">
  Викторија Азаренка /  Макс Мирни (победници, златна медаља)
  Лизел Хубер /  Боб Брајан (прво коло)

<ol start="3">
  Лиса Рејмонд /  Мајк Брајан (полуфинале, бронзана медаља)
  Агњешка Радвањска /  Марћин Матковски (прво коло)

Жреб 
Легенда

 INV = позив трипартитне комисије
 IP = специјална позивница ИТФ-а
 ALT = замена
 w/o = предаја пре меча
 r = предаја у току меча
 d = дисквалификација током меча

Референце

Спољашње везе 

 Жреб на сајту МОК 
 Жреб  на сајту ИТФ

Мјешовити парови